Miejscowości w USA:
 Bartlett – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Bartlett – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Bartlett – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Wheeler
 Bartlett – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Bartlett – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Bartlett – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Shelby
 Bartlett – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bell
Gminy w USA:
 Bartlett (ang. Bartlett Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Bartlett (ang. Bartlett Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
 Bartlett (ang. Bartlett Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Bartlett (ang. Bartlett Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey